Световният шампионат на Формула 1 (2020) е 70-ият пореден сезон на ФИА Формула 1. Започва на 3 юли в Австрия и завършва на 13 декември в Абу Даби . 10 отбора участват в 17-те състезания от календара.

Сезонът трябва да започне в средата на март и да съдържа рекордните 22 състезания, но след началото на пандемията от COVID-19 стартът на сезона се отлага до началото на Юли. След отмяната на няколко старта и включването на няколко други старта, които да ги заместят бройката на състезанията спада до 17. 

Люис Хамилтън и неговият отбор Мерцедес АМГ Петронас започват сезона като световни шампиони, съответно при пилотите и конструкторите, след като печелят титлите през 2019. В Гран При на Емилия Романия Мерцедес математически печелят титлата при конструкторите като стават първият отбор, който печели 7 поредни титли. В Гран при на Турция Люис Хамилтън печели седмата си титла при пилотите като изравнява рекорда на Михаел Шумахер за най-много спечелени титли при пилотите.

Отбори

Резултати 
Стартове

Източници 

Формула 1